Референдум в Лихтенштейне прошёл 28 марта 1921 года. Он должен был решить вопрос, следует ли оставить Йосифа Пеера на посту губернатора. Предложение было одобрено 61,8% голосов избирателей.

Контекст 
Австриец Йосиф Пеер был в 1921 году губернатором княжеских земель в Лихтенштейне, назначенным принцем Лихтенштейна в соответствии с Конституцией 1862 года. В это время готовилась новая Конституция, которая была позже обнародована 5 октября 1921 года. Новая Конституция предполагала, что глава правительства будет избираться большинством депутатов в Ландтаге, члены которого к тому времени были уже избраны.

Референдум проводился, чтобы решить, оставить ли Йосифа Пеера на своем посту или нет.

Этот референдум стал последним, организация которого не была закреплена в Конституции. Конституция 1921 года формализовала инструменты прямой демократии в Лихтенштейне.

Результаты

Примечания 

Референдумы 1921 года
Референдумы в Лихтенштейне
1921 год в Лихтенштейне